Suore del Santissimo Sacramento – congregazione religiosa con casa-madre a České Budějovice
 Suore del Santissimo Sacramento – congregazione religiosa con casa-madre a Lafayette
 Suore del Santissimo Sacramento e della carità – congregazione religiosa 
 Suore del Santissimo Sacramento per gli indiani e i negri – congregazione religiosa 
 Religiose del Santissimo Sacramento – congregazione religiosa
 Serve del Santissimo Sacramento – congregazione religiosa